Горде́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Гордеева, Екатерина Александровна (род. 1971) — советская и российская фигуристка.
 Гордеева, Ирина Андреевна (род. 1986) — российская прыгунья в высоту.
 Гордеева, Катерина Владимировна (род. 1977) — российская журналистка, кинодокументалист, писатель.
 Гордеева, Татьяна Владимировна (род. 1973) — российская легкоатлетка.
 Гордеева, Юлия Андреевна (род. 1988) — российская футболистка.